Алекса́ндр Васи́льевич Аки́мов:
 Акимов, Александр Васильевич (1882—?) — советский военно-морской деятель, инженер-капитан 1-го ранга.
 Акимов, Александр Васильевич (1924—1966) — Герой Советского Союза.